Paso Real es una pequeña población que forma parte (y es el centro) de una parroquia civil llamada Paso Real de Macaira, ligada a Altagracia de Orituco, capital del municipio José Tadeo Monagas en el estado Guárico, al centro de Venezuela.

Reseña Histórica 

Se cree que Paso Real de Macaira, fue fundado a finales del , por los Indios Macairas, los cuales al principio eran una tribu seminómada que al final se asentó definitivamente esta región.

Entre los primeros habitantes, aparte de los indios Macairas, estaban los Tamanacos, Guataparos, Taguapires y Apamates, quienes subsistían de la recolección de frutos silvestres, la caza y la pesca, muy abundantes en la zona por esa época.

A principios del , llegaron a esta parte del país varias familias provenientes de diversos lugares lejanos, que se instalaron en la zona, entre ellas destacan los Rosa, Gargano, Báez, Arvelo y Hernández, los cuales construyeron enormes casas, de las cuales aún hoy día quedan algunos vestigios.

Contaba un viejo poblador (1905-2005), de nombre Aniceto Arvelo, que según su abuela, al principio el caserío era conocido como Camino Real, pero más adelante en su época de niñez, fue cambiado el nombre por el de Paso Real, ya que existía un viejo camino construido por los invasores españoles que se denominaba "el Camino Real" (este camino aparece en Cartografía Nacional). Más adelante, en los años treinta, fue cambiado a Paso Real de Macaira, esto por motivo de que era jurisdicción de San Francisco de Macaira y en honor a sus primeros pobladores, los indios Macairas.

A principios del , las tierras de la región fueron adjudicadas y tomadas por personas adineradas, esto trajo como consecuencia el aumento de la ganadería y la producción agrícola y, por ende, el crecimiento demográfico en la zona. Más adelante se plantaron cientos de hectáreas de caña de azúcar, actividad que duró hasta los años cincuenta.

La población contaba con una tienda muy bien surtida que abastecía toda la zona. Su propietario, Don Jacinto Hernández, era muy atento con sus clientes a los cuales trataba con cariño y jocosidad. Cuentan que poseía una gran cantidad de morocotas de oro y plata las cuales asoleaba en una especie de canoa para que, según él, no se le mohosearan. En nuestros tiempos se sabe que ciertos pobladores encontraron enterrada parte de esa fortuna.

Asimismo se han trasmitido de generación a generación historias relativas a que existe mucho oro enterrado en el subsuelo local y hay cuentos de espantos y fantasmas que aterrorizaban a los pobladores noctámbulos (aún hoy persisten algunos de esos cuentos).

En la década de los cincuenta fue inaugurado un pequeño cine en la población, con la particularidad de que no tenía sillas, las cuales eran llevadas por los usuarios que cada noche se abarrotaban a ver la misma película durante tres meses consecutivos. Cuentan algunos sobrevivientes de la época que las amas de casa lloraban por la protagonista a la cual el malvado de la película la mantenía secuestrada y, asimismo, los hombres realizaban apuestas a que esa noche si sería salvada.

A medida que fue avanzando el , Paso Real creció con él pues lentamente fue llegando gente nueva. Para los años cincuenta contaba con dos calles, Bolívar y Principal (originalmente Calle Real), y unos doscientos habitantes. A finales de esa década fue construida la que hoy es Escuela Básica “Dr, Benito Gutiérrez López“ y a principios de los sesenta, cuando la llamada Reforma Agraria, fueron adjudicadas tierras y ganadería a la muchos de los pobladores. Un poco más adelante fue construida la Plaza Bolívar, viviendas rurales, el acueducto y el servicio de electricidad (que duraba solo tres horas por las noches), y un nuevo templo Católico ya que el anterior fue derruido por bachacos. En el año 1975, fue construida la red eléctrica actual. Para esa época Paso Real ya pasaba de mil habitantes.

En el año 1992 la zona con doce (12) asentamientos, fue elevada a parroquia por orden de la extinta Asamblea Estadal.

Símbolos de la Parroquia Paso Real de Macaira

Escudo de la Parroquia Paso Real de Macaira 

El Escudo de la Parroquia Paso Real de Macaira, llamado “Escudo del Pueblo de Dios”, está representado por un colorido mosaico que ilustra un conjunto de elementos simbólicos de la parroquia, en el mismo se visualiza la montaña por donde desciende el Río Macaira y el puente que lo cruza, de cuatro pilares y que representan a los hombres, mujeres, niños y niñas y donde está inscrito el lema parroquial “Pueblo de Dios”, del lado izquierdo, un aborigen que simboliza la lucha y a los primeros fundadores de la Parroquia, los Indios Macaira, Tamanacos, Guataparos, Taguapires y Apamates, debajo de él, las tierras agrícolas, ganaderas, y arbóreas de la parroquia; del lado derecho, la patrona católica de Paso Real, la Virgen de la Paz, que simboliza la paz, y debajo de ella la bandera de la parroquia y una casa colonial que alude a las primeras viviendas que construyeron los colonizadores, junto a un icono que simboliza a sus habitantes. Al fondo, la silueta del mapa del Estado Guárico, sobre la misma, el cielo y el nombre de la parroquia “Paso Real de Macaira”. Dicho Escudo está rodeado de dos espigos, el del lado izquierdo, de hojas, flores y frutos que simbolizan la vegetación de la parroquia, y del lado derecho, de maíz, sorgo y arroz que simbolizan la agricultura, principal actividad económica de la parroquia desde principios de su fundación colonial; ambos espigos están atados en su parte inferior por una cinta de color dorado donde se encuentran plasmadas las siguientes inscripciones: “Fundación Finales Siglo XVIII - Parroquia 23 de Junio de   1992” y “Municipio Monagas - Estado Guárico”. Sobre dicho escudo, un sol naciente con doce rayos, los cuales representan a cada uno de los asentamientos que se existían al momento que la población fue elevada como parroquia en el año 1992 y en su interior una estrella que simboliza el amor y la esperanza. Dicho Escudo es un contraste de historia, cultura, tradición y lucha, un paso histórico de tierras aborígenes a la colonización, que evoca la esperanza y alza su voz a siempre seguir adelante, un Pueblo de Dios que nunca morirá y que unido, jamás será vencido.

Bandera de la Parroquia Paso Real de Macaira 
La Bandera de la Parroquia Paso Real de Macaira, llamada “Bandera del Pueblo de Dios”, está representada por un manto tricolor de tres franjas horizontales, en órdenes de color azul, blanco y verde, el color azul simboliza el cielo y las fuentes hídricas de la parroquia, el blanco simboliza la paz y sus habitantes y el verde simboliza a las tierras y riquezas naturales de la parroquia, sustrato donde reposa la humanidad de sus habitantes. En la parte central de la misma, se encuentra la silueta del mapa de la Parroquia Paso Real de Macaira en color negro simbolizando a sus aborígenes. Ésta Bandera, simboliza la convergencia de la paz y humanidad, entre el cielo y la tierra, en un pueblo lleno de esperanzas y que de una manera más simple, también la llaman “La Bandera Cielo, Paz y Tierra". 

Himno de la Parroquia Paso Real de Macaira

 El Himno de la Parroquia Paso Real de Macaira, llamado “Himno del Pueblo de Dios”, es una simple composición lírica, que consta de un Coro y dos Estrofas de cuatro versos cada una, el cual tiene por nombre “Pueblo de Dios”, Lema de la Parroquia. Éste himno, consta de algunas rimas, y su significado yace entre sus palabras, donde se mencionan valores que identifican a su gente, como lucha, triunfo, unidad, luz, libertad, amor y paz, y la mención al lema parroquial “Pueblo de Dios”. El Coro, es una llamado a luchar y a seguir adelante, la primera estrofa, alude a la historia aborigen y religiosa de la parroquia, la segunda Estrofa alude a la creación divina de sus tierras y de su lema final, pero su verdadero significado, en un sentido más simple es, un Pueblo de Dios que nunca morirá. 

Coro

De pie a luchar que vamos a triunfar

Avanza ya mi pueblo en unidad

Llenos de luz y lindo despertar (bis)

Anuncian ya cantos de libertad (bis)

I

Pueblo de Dios y lleno de fervor

En ti la paz siempre florecerá

Macaira alzad banderas de unidad (bis)

Con luz y amor a nuestro Paso Real (bis)

II

Creación de Dios llanura celestial

La luz del sol tu tierra cubrirá

Con fe y la voz altivo el ideal (bis)

Pueblo de Dios que nunca morirá (bis)

Lema de la Parroquia Paso Real de Macaira 
El Lema de la Parroquia Paso Real de Macaira, popularizado por uno de los ilustre e insignes ciudadanos del pueblo como lo es el Señor Argeli Rafael Rodríguez, el cual está conformado por una simple oración de tres palabras “Pueblo de Dios”, es una frase sencilla pero significativa que de alguna u otra manera identifica a su gente como pueblo, además de ello, forma parte Escudo y el Himno de la Parroquia. 

Pabellón Parroquial de Paso Real de Macaira

El Pabellón Parroquial de Paso Real de Macaira está representado por todos los Símbolos de la Parroquia Paso Real de Macaira, donde se encuentran ilustrado el Escudo, la Bandera, el Himno y el Lema de la Parroquia, los cuales identifican al “Pueblo de Dios”.

Paso Real de Macaira - con potencialidades Agrícolas y Pecuarias 
Hoy día nuestra población cuenta con todos los servicios públicos, e instituciones como un liceo, Junta Parroquial, Prefectura, asociaciones comunitarias de todo tipo, laboratorio clínico y dental, un ambulatorio completo, transporte público hacia localidades aledañas, templo católico y organizaciones evangélicas, sobrepasando los tres mil habitantes.
Paso Real de Macaira, zona con excelentes potencialidades agrícolas y pecuarias, recursos hídricos y una población joven, está llamada a ser una importante zona de desarrollo a mediano plazo, tomando en cuenta proyectos recientes de alcance nacional, tales como la instalación una planta de etanol que funcionará a partir de la siembra de cuarenta mil hectáreas de caña de azúcar.

Existen dentro del perímetro de la parroquia grandes yacimientos de gas y petróleo, los cuales forman parte del complejo gasífero "Yucal-el Placer", el más grande de América Latina y, en proceso, actualmente está la conformación de cooperativas de la Misión Vuelvan Caras, entre las cuales ya hay de herrería y soldadura,lácteas, agrícolas y pecuarias, panadería, etc., entre otras.

Servicios básicos 
La población cuenta con una buena infraestructura de servicios a todos los niveles, como son: acueductos, electricidad, red de gas, teléfono, correo, telégrafo, educación básica, educación media y universitaria, aseo urbano, sistema de sanidad, transporte, especialmente en lo que se refiere a la zona urbana de Altagracia de Orituco, capital del municipio.

Transporte urbano 
El sistema de transporte público en la ciudad de Altagracia de Orituco es compartido con su poblaciones satélites; suele ser deficiente en cuanto a calidad del servicio. San Rafael cuenta con un sistema de transporte el cual tiene el mismo nombre de la localidad que da un ruta a través de ella y la ciudad capital del municipio.

Centros Educativos 
En la población hay varios centros educativos los cuales todos son de educación pública.

 Escuela Básica Benito Gutiérrez López
 Escuela Estadal Concentrada GC-22 San Antonio de Tamanaco
 Unidad Educativa Nacional Patria Nueva

Otros lugares 
 Caserío El Guamo.

Véase también 
 Altagracia de Orituco
 Sabana Grande de Orituco
 San Francisco Javier de Lezama
 San Rafael de Orituco
 Municipio José Tadeo Monagas

Localidades del estado Guárico
Municipio José Tadeo Monagas